L'Open d'Écosse de snooker 2017 est un tournoi de professionnel de snooker ranking appartenant à la saison 2017-2018. Ce tournoi s'est déroulé du 11 au  dans l'Emirates Arena de Glasgow.

Le tenant du titre de la compétition est Marco Fu. Il était venu à bout de John Higgins (9-4). Cette année, le tournoi a été marqué par un joueur : Cao Yupeng, tombeur de Judd Trump en demi-finale et auteur d'un break de 147. En finale, il a mené 8-4 avant de perdre 8-9 contre Neil Robertson.

Dotations 
Répartition des prix :
 Vainqueur : 70 000 £
 Finaliste : 30 000 £
 Demi-finaliste : 20 000 £
 Quart de finaliste : 10 000 £
 Huitième de finale : 6 000 £
 Seizième de finale : 3 500 £
 Trente-deuxième de finale : 2 500 £
Meilleur break :
 Meilleur break : 2 000 £
Total : 366 000 £

Tableau

Qualifications 
Un seul match de qualification a eu lieu et a opposé deux joueurs amateurs Écossais. Ross Vallance a ainsi battu Robert Carlisle 4 manches à 2.

Tableau Final

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Section 6

Section 7

Section 8

Tableau final

Finale

Centuries 

 147  Cao Yupeng
 144, 138, 117, 113, 109, 108, 105  John Higgins
 144, 122, 114  Noppon Saengkham
 
 140, 129, 102  Judd Trump
 136, 112, 103, 101  Ronnie O'Sullivan
 135, 122, 104  Ding Junhui
 130  Liang Wenbo
 129  Tom Ford
 127, 126  Michael White
 125, 117  Ali Carter
 124, 123  David Grace
 123, 106, 101  Xiao Guodong

 123  Li Hang
 123  Mitchell Mann
 122  Chris Wakelin
 119, 102, 101  Yan Bingtao
 119  Oliver Lines
 119  Kyren Wilson
 117, 107, 101  Marco Fu
 115  Wang Yuchen
 113  Dominic Dale
 113  Ashley Hugill
 112  Joe Perry
 110  Ben Woollaston
 108  Jamie Jones

 106  Stuart Carrington
 105  Ricky Walden
 104  Zhou Yuelong
 104  Elliot Slessor
 103  Mark Joyce
 103  Xu Si
 103  Daniel Wells
 103  Gary Wilson
 102  Martin Gould
 101  Michael Holt
 100  Liam Highfield
 100  Craig Steadman
 100  Zhao Xintong

Références 

Open d'Écosse de snooker
Événement sportif à Glasgow
Snooker en 2017
Sport en Écosse en 2017
Sport en décembre 2017